Penalva (Brazilië), een Braziliaanse gemeente
Penalva (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen